Klášter má více významů:

 klášter – sakrální stavba nebo areál, místo, kde sídlí řeholníci nebo řeholnice
 konvent (církev) – komunita sídlící v klášterním objektu

lidská sídla
 Klášter (Nová Bystřice) – část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec
 Klášter (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Klášter (Teplá) – část města Teplá v okrese Cheb
 Klášter (Vilémov) – část městyse Vilémov v okrese Havlíčkův Brod
 Klášter nad Dědinou – část obce Ledce v okrese Hradec Králové
 Klášter Hradiště nad Jizerou – obec v okrese Mladá Boleslav
 Kláštor pod Znievom – obec v okrese Martin na Slovensku

jiné
 pivovar Klášter – pivovar

Související články 
 Klášterec
 :Kategorie:Kláštery
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Klášter“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Klášter“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno